Jennifer Holliday  est un nom notamment porté par :
 Jennifer Holliday (1960-) est une chanteuse américaine.
 Jennifer Holliday (1964-) est une joueuse de softball australienne.